Татарстанская митрополия () — митрополия Русской православной церкви на территории Республики Татарстан. Объединяет Казанскую, Альметьевскую и Чистопольскую епархии.

История 
В соответствии с Положением об областных преосвященных от 12 марта 1934 года во исполнение постановления Поместного Собора 1917—1918 годов о митрополичьих округах Временный Патриарший Священный Синод образовал церковные области в составе нескольких епархий, в том числе в границах Татарской АССР была образована митрополия с центром в Казани. Дата упразднения точно неизвестна. Скорее всего это произошло в 1943 году при проведении переустройства епископских кафедр.

6 июня 2012 года постановлением Священного Синода была образована Татарстанская митрополия в составе Казанской и выделенных из неё Альметьевской и Чистопольской епархий. Глава Татарстанской митрополии имеет титул митрополит Казанский и Татарстанский.

Состав митрополии 
Включает три епархии:

Альметьевская епархия 
Объединяет приходы в административных границах Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Бавлинского, Бугульминского, Заинского, Лениногорского, Муслюмовского, Сармановского и Ютазинского районов Республики Татарстан.

Казанская епархия 
Объединяет приходы и монастыри на территории Казани, Набережных Челнов; Агрызского, Апастовского, Арского, Атнинского, Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского районов Республики Татарстан.

Чистопольская епархия 
Объединяет приходы в административных границах Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Спасского, Черемшанского и Чистопольского районов Республики Татарстан.

Главы митрополии 
 Анастасий (Меткин) (6 июня 2012 — 13 июля 2015)
 Феофан (Ашурков) (13 июля 2015 — 20 ноября 2020) †
 Иоанн (Тимофеев) (20 ноября — 8 декабря 2020) в/у, митр. Йошкар-Олинский
 Кирилл (Наконечный) (с 8 декабря 2020)

Примечания

Ссылки 
 Татарстанская митрополия Русской православной церкви // Патриархия.Ру.
 Татарстанская митрополия //Открытая православная энциклопедия «Древо».

 
Организации, основанные в 2012 году
Появились в 2012 году в России
2012 год в Татарстане
2012 год в религии